Міністр внутрішніх справ (, ) є одним із міністрів уряду Фінляндії. Міністр внутрішніх справ відповідає за Міністерство внутрішніх справ.

У чинному кабінеті міністрів міністром внутрішніх справ є Марія Огісало зі Зеленого союзу.

Список міністрів внутрішніх справ

Примітки 

списки:Фінляндія